Redondo Beach – città della Contea di Los Angeles, California (Stati Uniti d'America)
 Redondo Beach – brano musicale di Patti Smith, traccia dell'album Horses del 1975
 Redondo Beach/There Is a Light That Never Goes Out – singolo di Morrissey del 2005, cover del brano di Patti Smith